Spradley ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Spradley (* 1879; † unbekannt), US-amerikanischer Boxer 
 Douglas Spradley (* 1966), deutsch-US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 James P. Spradley (1933–1982), US-amerikanischer Hochschullehrer